Vallese kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Vallese (ort i Italien), Veneto, Provincia di Verona,

Schweiz 

 Valais, kanton, 

Robotskapade Italienförgreningar